Borkowice (gromada w powiecie kluczborskim) (oleski / kluczborski)
 Borkowice (gromada w powiecie przysuskim) (konecki / przysuski)